Julius Eichberg (Düsseldorf, 1824 – Boston, Estats Units, 1893), violinista i compositor alemany
 Oskar Eichberg (Berlín, 1845 - 1898), compositor i musicògraf alemany